Als Projekt 667 bezeichnete die Sowjetische Marine zwei Klassen von Atom-U-Booten:

 Projekt 667A bzw. „Yankee-Klasse“
 Projekt 667B bzw. „Delta-Klasse“